Джинна () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джинна, Мухаммад Али (1876—1948) — мусульманский политик.
 Джинна, Марьям (в девичестве Раттанбай Петит; 1900—1929) — активист индийского национально-освободительного движения, вторая жена Мухаммада Али Джинны.
 Джинна, Фатима (1893—1967) — младшая сестра Мухаммада Али Джинны.

Другое 
 Джинна — крупнейший международный аэропорт Пакистана, расположенный в городе Карачи.
 Джинна — одна из главных военно-морских баз Военно-морского флота Пакистана в Аравийском море.
 См. также 
 Джинн (значения)